Ташка (від ) — шкіряна сумка, яку носили на ремені через плече.  — торби́нка, кали́тка.
 Патронташ (від ) — ташка для набоїв.

Топоніміка 
 Ташки — село в Україні, у Славутському районі Хмельницької області.
 Ташка — () — село у повіті Нямц в Румунії. Адміністративний центр комуни.
 Ташка — () — комуна у повіті Нямц в Румунії.

Інше 
 «Ташка» — Ян «Ташка» Конецпольський, польський шляхтич, королівський придворний, державний та військовий діяч Королівства Польського, дипломат, магнат.

 Ташков Андрій Євгенович — російський актор.
 Ташков Євген Іванович (1927—2012) — радянський, російський кінорежисер, сценарист, актор.

Примітки